Yelmo, puede referirse a:

 Al yelmo, como elemento de la armadura que protege la cabeza;
 El Yelmo, montaña de la Sierra de Guadarrama; o
 El Yelmo, montaña de la Sierra de Segura, provincia de Jaén, y zona de vuelo de parapente.
 Yelmo (heráldica), como pieza de una armadura antigua que resguardaba la cabeza y el rostro, y se componía de morrión, visera y babera.